Il singolare del torneo di tennis Tashkent Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Michaëlla Krajicek che ha battuto in finale Akgul Amanmuradova 6-0, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ekaterina Byčkova (semifinali)
 Al'ona Bondarenko (primo turno)
 Antonella Serra Zanetti (quarti di finale)
 Emma Laine (secondo turno)

 Michaëlla Krajicek (campionessa)
 Émilie Loit (primo turno)
 Maria Elena Camerin (semifinali)
 Mara Santangelo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2005